«Танец верности» () — , символизировавший преданность танцора лидеру страны Мао Цзэдуну во время Культурной революции в Китае в 1960-х годах. Имел простые ритмичные движения с протягиванием рук от сердца к портрету лидера и сжиманием кулаков, часто с музыкальным сопровождением. Танец широко распространился по стране, его исполняли в школах, на предприятиях, на улицах, в поездах и самолётах.

Исторический фон 
В ходе борьбы партийных группировок Мао Цзэдун направил против политических противников в лице партийной бюрократии молодёжные отряды хунвейбинов (студентов и школьников) и цзаофаней (молодых рабочих). Хунвейбины и цзаофани физически преследовали неугодных, они развили культ личности Мао до гротескных масштабов. После выхода движения из-под контроля (когда молодёжные группировки начали сражаться между собой) Мао Цзэдун ударил по ним армией и сослал миллионы хунвейбинов в сельскую местность. Позднее компартия КНР официально называла этот период временем смуты.

Распространение 

Танец получил широкое распространение в Китае, он был популярен среди студентов, рабочих и крестьян. Однако в среде интеллигенции многим он не нравился, его считали нелепым. Один из очевидцев вспоминал, что в гостинице ему предложили станцевать вместе с другими постояльцами. Когда он отказался, его обвинили в неуважении к Мао, и под давлением он присоединился к танцующим. Отказаться от участия в танце означало навлечь на себя подозрение в нелояльности. Молодые женщины охотнее танцевали, для многих из них это было развлечением.

Иногда страсть к танцу принимала абсурдную форму. Очевидцы рассказывали, что в Сиане тысячи рабочих прошли по улице с танцем верности, двигаясь за грузовиком с портретом Мао, откуда звучали песни. При этом танцоры держались серьёзно, а люди на тротуарах смотрели на них с уважением. Один из партийных функционеров после возвращения из Пекина по дороге из аэропорта всё время пел песни и танцевал; продавец в магазине собрал всех покупателей для танца.

Примечания

Ссылки 
 Танец девушек-хунвейбинов — фрагмент из фильма «Последний император»
Культурная революция в Китае
Социальные танцы
Танцы Китая